Miyamoto è un cognome giapponese.

Persone

Masakatsu Miyamoto, calciatore giapponese.
Masao Miyamoto, esperantista giapponese.
Mitsuru Miyamoto, doppiatore giapponese.
Musashi Miyamoto, militare e scrittore giapponese.
Shigeru Miyamoto, autore di videogiochi giapponese.
Teruki Miyamoto, calciatore giapponese.
Tsuneyasu Miyamoto, calciatore giapponese.

Altro
6020 Miyamoto, asteroide
 Miyamoto, villaggio giapponese del XVI secolo (ora Mimasaka)
Dagor Miyamoto, protagonista del manga Samurai
Miyamoto Musashi, film.
Zoku Miyamoto Musashi: ichijoji no ketto, film.